Reflections ( або ) — назва низки творів.

Музика

Альбоми 

 Reflections — четвертий студійний альбом фінського гурту «Apocalyptica», випущений у лютому 2003
 Reflections — збірка реміксів на пісні німецької співачки Сандри, випущена у вересні 2006 року
 Reflections — перший сольний альбом американської співачки Кендіс Найт, випущений у вересні 2011

Пісні 

 Reflections — сингл американського жіночого гурту «The Supremes», випущений у липні 1967 року